Il doppio maschile  del torneo di tennis Schenectady Open 1987, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori Gary Donnelly e Gary Muller che hanno battuto in finale Brad Pearce e Jim Pugh 7–6, 6–2.

Teste di serie 

 Gary Donnelly /  Gary Muller (campioni)
 Brad Pearce /  Jim Pugh (finale)

 Marc Flur /  Chip Hooper (quarti di finale)
 John Letts /  Michael Robertson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Schenectady Open 1987